Александр Можаев:
 Можаев, Александр Валентинович (род. 1958) — советский фехтовальщик-шпажист.
 Можаев, Александр Васильевич (1888 — ?) — советский военный руководитель, инженер-механик, военный лётчик.
 Можаев, Александр Викторович — москвовед, координатор движения «Архнадзор».